U 99 bezeichnet:
 SM U 99, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 99 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 HMS Ibis (U99), eine Sloop der britischen Marine

U99